Julio Bracho puede referirse a:

 Julio Bracho Pérez Gavilán (1909-1978),  productor, director y guionista cinematográfico de cine mexicano.
 Julio Bracho Castillo (1970-), actor mexicano, nieto del director Julio Bracho Pérez.

en:Julio Bracho (disambiguation)